Blumenthal (Bremen), een stadsdeel van de stad Bremen in de deelstaat Bremen, Duitsland
 Blumenthal (Hellenthal), een plaats in de Duitse gemeente Hellenthal, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Blumenthal (Holstein), een plaats in het district Rendsburg-Eckernförde in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Blumenthal (Luxemburg), een gehucht in Luxemburg
 Schloss Blumenthal, ook wel Kasteel Bloemendal, voormalig klooster met pensionaat van Sacré-Coeur te Vaals
 Heston Blumenthal, Brits kok
 Daniel Blumenthal, Duits klassiek pianist
 Blumenthaler SV, een voetbalclub uit de Duitse stad Bremen
 Richard Blumenthal, een Amerikaans politicus van de Democraten